Servicio Nacional de Salud hace referencia a varios artículos:

Servicio Nacional de Salud (Chile) (1952-1979)
Sistema Nacional de Salud (España) 
Servicio Nacional de Salud (Reino Unido)
Sistema Nacional de Salud (Portugal)